Periodo di incubazione – in ambito medico, il periodo che precede il manifestarsi di una malattia
 Incubazione – in biologia, il periodo di maturazione di embrioni e uova di animale
 Incubazione artificiale
 Incubazione – nell'ambito della divinazione, particolare forma divinatoria mediante i sogni, detta anche oneiromanzia